Stupendemys geographicus (Величезна черепаха географічна) — типовий вид викопного роду черепах Stupendemys родини Щитоногі черепахи підряду Бокошиї черепахи. Мешкала в пізньому міоцені (13-6 млн років тому).

Дослідження 
Перші скам'янілі рештки було знайдено в формації Урумако (на території муніципалітету з відповідною назвою на півночі Венесуели) влітку 1972 року в рамках палеонтологічної експедиції Гарвардського університету. Перший опис був зроблений у 1976 році Роджером Конандом Вудом. Карапакс цієї черепахи Музеї порівняльної зоології Гарвардського університету. У 2007 році опублікувало гістологічні дослідження карапаксу Stupendemys geographicus. Згодом вчені на чолі із Едвіном Каденою з Національного університету Росаріо в Боготі виявили нові рештки цієї черепахи в Колумбії.

Нове дослідження знайдених решток було проведено групою палеонтологів на чолі із Марсело Санчесом-Віллагрою, директор Палеонтологічного інституту і музею Цюрихського університету, Вчені не знають, що могло спричинити вимирання цієї черепахи. Припускають, що середовище її існування порушило підняття Анди й розділ річок Амазонка, Оріноко та Магдалена.

Опис 
Загальна довжина сягала близько 3 м при вазі до 1,145 т. Карапакс становить 218 см. У самця були роги. Глибокі шрами, знайдені в скам'янілостях, вказують на те, що роги, ймовірно, використовувалися як списи для боротьби з суперниками та нападниками.

Спосіб життя 
Вважається, що мешкала на дні прісноводних боліт, озер і річок. Живилася, на думку палеонтологів, різноманітною рибою, дрібними крокодилами, зміями, молюсками, фруктами й насінням. Також знайдений в панцирі велетенський зуб крокодила вказує на те, що черепахи жили пліч-о-пліч з цими лютими хижаками і нерідко ставали їх здобиччю.

Розповсюдження 
Рештки виявлено в Колумбії (пустеля Татакоа) та Венесуелі (муніципалітет Урумако).

Джерела 
 Biggest turtle that ever lived had 10 foot shell with horns
 This may be the biggest turtle that ever lived

Stupendemys